Trappola per Cenerentola (Piège pour Cendrillon) – romanzo di Sébastien Japrisot
 Non sono un'assassina (Piège pour Cendrillon) – film del 1965 diretto da André Cayatte